Basta pode referir-se a:

 Enough (filme) — filme de drama, ação e suspense estadunidense lançado em 2002
 Basta! (coligação) — coligação política portuguesa formada no âmbito das Parlamentares Europeias de 2019

Ver também 
CHEGA (página na wikipedia)